świder – narzędzie używane w wiertnictwie
 świder – wiertło do drewna

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Świder – część miasta Otwock
 Świder – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Wola Mysłowska

Osoby 
 Augustyn Świder – pisarz, powstaniec
 Józef Świder – kompozytor
 Józef Świder (1927–1948) – żołnierz partyzantki antykomunistycznej

Inne 
 Świder – rzeka
 Otwock Świder – przystanek kolejowy
 Świder – rezerwat przyrody

Zobacz też 
 Świderek, Świderki